Ochla peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ochla, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ochla, un village dans la voïvodie de Lubusz